

Musica 
 Revival – album dei Q65 del 1969
 Revival – album di Annagloria del 1974
 Revival – album dei New Trolls del 1977
 Revival – singolo degli Eurythmics del 1989
 Revival – album di Gillian Welch del 1996
 Revival – album dei The Congos del 1999
 Revival – album di Hugh Masekela del 2004
 Revival – album dei Reverend Horton Heat del 2004
 Revival – album di John Fogerty del 2007
 Revival – album di Nate James del 2009
 Revival – album dei The Answer del 2011
 Revival – album di Selena Gomez del 2015
 Revival – album di Eminem del 2017
 Revival – album dei Light the Torch del 2018
 Post-punk revival – genere musicale
 Revival della musica folk – movimento musicale statunitense degli anni 1950-60

Altro 
 Revival – ripresa di uno spettacolo precedente
 Revival – romanzo di Stephen King del 2014
 The Revival – tag team di wrestling
 Architettura revivalista – tendenza dell'architettura